Josef Rabas ist der Name folgender Personen:

* Josef Rabas (Reiter) (1898–1965), tschechoslowakischer Springreiter 
 Josef Rabas (Theologe) (1908–2003), tschechoslowakisch-deutscher Theologe und Geistlicher
 Josef Rabas (Rennfahrerer) (* 1944), tschechoslowakischer Motorradrennfahrer